Digital Unix steht für unterschiedliche Unix-Varianten der Firma Digital Equipment Corporation (DEC):

 Ultrix – Unix-Variante für VAX-Rechner und Workstations mit MIPS-Prozessor
 Tru64 UNIX – Unix-Variante für Rechner mit Alpha-Prozessor